Arroyomolinos steht für:
 Arroyomolinos (Madrid), eine Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Arroyomolinos (Cáceres), eine Gemeinde in der Provinz Cáceres, Extremadura, Spanien
 Arroyomolinos de la Vera, eine Gemeinde in der Provinz Cáceres, Extremadura, Spanien
 Arroyomolinos de León, eine Gemeinde in der Provinz Huelva, Andalusien, Spanien